Termenul „Kingston” se poate referi la:

Toponime

Australia
Kingston, Australian Capital Territory, suburbie din Canberra
Kingston, Insula Norfolk, capitala teritoriului
Kingston, Queensland, suburbie din Logan City
Kingston SE, South Australia, 
Kingston-On-Murray, South Australia
Kingston, Tasmania, suburbie din Hobart
Kingston, Victoria, oraș lângă Creswick
City of Kingston, local government area
Division of Kingston,  district federal electoral

Canada
Kingston, New Brunswick
Kingston, Nova Scotia
Kingston, Ontario, oraș din Canada

Jamaica
Kingston, Jamaica, capitala statului insular Jamaica

Noua Zealandă
Kingston, New Zealand, orășel la Lake Wakatipu

Regatul Unit

Anglia
 Kingston, Cambridgeshire
 Kingston, Devon
 Kingston, Isle of Wight
 Kingston, Kent
 Kingston, Hampshire
 Kingston, Purbeck, Dorset
 Kingston Bagpuize, Oxfordshire 
 Kingston by Ferring, West Sussex
 Kingston by Sea, West Sussex
 Kingston Gorse, West Sussex
 Kingston Lisle, Oxfordshire 
 Kingston near Lewes, East Sussex
 Kingston on Soar, Nottinghamshire
 Kingston St Mary, Somerset
 Kingston Seymour, Somerset
 Kingston upon Hull, East Riding din Yorkshire
 Kingston upon Thames, Royal Borough din Kingston, Greater London
 Kingston Vale in the Royal Borough of Kingston upon Thames, Greater London
 Royal Borough of Kingston upon Thames, Greater London

Scoția
Kingston, East Lothian
Kingston, Moray

SUA
Kingston, California, in Kings County
Kingston, Fresno County, California
Kingston, Georgia
Kingston, Illinois
Kingston, Louisiana
Kingston, Maryland
Kingston, Massachusetts 
Kingston, Michigan
Kingston, Minnesota
Kingston, Missouri
Kingston, New Hampshire
Kingston, New Jersey
Kingston, New York, capitala statului New York
Kingston, Ohio
Kingston, Oklahoma
Kingston, Pennsylvania
Kingston, Rhode Island
 Kingston Railroad Station (Rhode Island)
Kingston, Tennessee
Kingston, Texas
Kingston, Utah
Kingston, Washington

Alte utilizări
Kingston Technology, companie americană